Columbus puede referirse a:

Divisiones administrativas 
 En Estados Unidos:
 Columbus, área no incorporada de Arkansas.
 Columbus, una ciudad de Georgia.
 Columbus, la capital del estado de Ohio.
 Columbus, una ciudad de Misisipi.
 Columbus, capital del Condado de Colorado (Texas).
 Columbus, localidad del condado de Warren (Pensilvania).
 Columbus, un pueblo de Nuevo México.
 Columbus, una ciudad de Indiana.

Personas
 Diethell Columbus, abogado y político peruano.

Misceláneo 
 Columbus es un módulo europeo para la Estación Espacial Internacional.
 Columbus, uno de los cráteres de Marte.
 Columbus Crew, un equipo de fútbol de la Major League Soccer estadounidense.